A kötés szó lehetséges jelentései:

 kötés, textilipari technológia
 könyvkötés
 kémiai kötés, kötési energia
 kötszer, orvosi kötés
 kötés, snowboard
 általánosabban, különböző tárgyak közötti anyagkapcsolat megteremtése (pl. hegesztés, forrasztás)
 szerződés kötése
 csomó kötése
 kötés, informatikai fogalom
 Változó, általánosságban egy azonosítóhoz egy érték (vagy metódus) rendelése (korai kötés=early binding fordítási időben, késői kötés=late binding futási időben történik). 
kötés, egy programozási nyelv részére egy adott szolgáltatáshoz vagy programkönyvtárhoz való hozzáférést biztosító API
 kötés, a mobil csomópont otthoni címéből, a látogató címéből és a regisztráció élettartamából álló számhármast is kötésnek (összerendelésnek) nevezhetik
 kötés, a sakkban egy olyan játékhelyzet, amikor egy figurával nem lehet vagy nem ajánlatos lépni, mert ezzel üthető helyzetbe kerülne egy másik bábunk
 Kötés, település